Worth (Duitsland), een dorpje in Sleeswijk-Holstein
Worth (Illinois), een plaats in de Verenigde Staten
Worth (Missouri), een plaats in de Verenigde Staten
Worth (West Sussex), een civil parish in Engeland
Worth (film), een Amerikaanse dramafilm uit 2020
Worth (modehuis), een ooit beroemd modehuis in Parijs.
Worth (Kent)

Zie ook Wörth (doorverwijspagina)